Lassiter House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lassiter House (Alabama), ID-Nr. 97000651
 Lassiter House (Georgia), ID-Nr. 72000366